Сивори — фамилия. Известные носители:
 Сивори, Омар (1935—2005) — аргентинский и итальянский футболист, нападающий, впоследствии тренер.
 Сивори, Эрнесто Камилло (1815—1894) — итальянский скрипач.